Анто́ний Я́куб Лукасе́вич (; 26 июня 1983, Варшава) — польский футболист, защитник клуба «Арка». Выступал в сборной Польши.

Биография

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру во второй команде варшавской «Полонии». В главной команде дебютировал 15 августа 2002 года в матче квалификации Кубка УЕФА против мальтийской «Слимы Уондерерс» (1:3), Лукасевич вышел на 88-й минуте вместо нигерийца Эммануэля Эквуему. «Полония» успешно прошла мальтийцев, но в следующем раунде клуб уступил португальскому «Порту» по сумме двух матчей (2:6). Лукасевич сыграл во втором матче против «Порту» (2:0) забил первый гол на 67-й минуте в ворота Нуну. В Экстраклассе дебютировал 14 сентября 2002 года в матче против хожувского «Руха» (2:1), Лукасевич вышел в дополнительное время вместо Себастьяна Кенска. Всего в чемпионате Польши Антоний провёл 80 матчей.

Летом 2006 года перешёл в испанскую «Эльче», клуб выступал в Сегунде. Летом 2007 года был отдан в годичную аренду в португальскую «Униан Лейрию». Вместе с командой сыграл 1 матч в квалификации Кубка УЕФА 20 сентября 2007 года против немецкого «Байера» (3:1). В команде не смог закрепиться сыграв всего 13 матчей в чемпионате Португалии.

Летом 2008 года вернулся на родину и перешёл в клуб «Шлёнск». В сезоне 2008/09 вместе с командой выиграл Кубок Экстраклассы, в финале «Шлёнск» обыграл «Одру» из Водзислава-Слёнски (0:1).

Карьера в сборной 
В составе юношеской сборной Польши до 16 лет принял участие в чемпионате Европы в Израиле. Тогда Польша заняла 3 место в группе, уступив Испании и Греции, и обогнав Румынию. В молодёжной сборной Польши до 21 года Лукасевич стал капитаном.

В национальной сборной Польши дебютировал при тренере Лео Бенхаккере 14 декабря 2008 года в матче против Сербии (1:0), Лукасевич начал матч в основе, но на 56-й минуте был заменён на Гжегожа Крыховяка.

Достижения 
 Обладатель Кубка Экстраклассы: 2008/09

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Арка»